Lumut – miasto w Brunei
 Lumut – miasto w Malezji